Astrosophie steht für:

 Astrosophie (Esoterik), auf Himmelskörperkonstellationen gerichtetes Reflexionsfeld in der Esoterik und im Okkultismus
 Astrosophie, der Religionshistoriker Alfred Jeremias nutzte den Begriff für eine von ihm konstatierte sumerisch-babylonische „Himmelsschau“ 
 Astrosophie (veraltetes Synonym für Astronomie)
 Astrosophie (Philosophie der Astronomie), außerhalb der Astronomie stehende Schriften, die sich mit der Struktur des Weltalls beschäftigen